Cantacorbs (Alàs i Cerc), serra entre els municipis d'Alàs i Cerc, la Seu d'Urgell i de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
 Cantacorbs (Cabassers), serralada al municipi de Cabassers (Priorat)
 Cantacorbs (Cornudella de Montsant), muntanya al municipi de Cornudella de Montsant (Priorat)
 Cantacorbs (Ivars d'Urgell), muntanya al municipi d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
 Cantacorbs (Montblanc), serra al municipi de Montblanc (Conca de Barberà)
 Cantacorbs (Mura), turó al municipi de Mura (Bages)